MGF puede referirse a:

Franco malgache (código de la antigua moneda de Madagascar en la norma ISO 4217, del inglés Malagasy Franc).
Mutilación genital femenina

Siglas